Ten Bruggencate steht für:
 Paul ten Bruggencate (1901–1961), deutscher Astronom
 Ten Bruggencate (Mondkrater)